Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 124-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 124-es busz (Budapest)
 124-es busz (Budapest, 1987–2007)megszűnt

 124-es busz (Pécs)megszűnt

 124-es busz (Tatabánya)megszűnt